В старославянском языке существовали следующие склоняемые части речи: существительное, местоимение, краткие и полные прилагательные, числительные.

Имелось шесть падежей (именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, местный, а также звательная форма) и три числа (единственное, двойственное, множественное). В единственном числе различались все шесть падежей плюс звательная форма, во множественном не было звательной формы, в двойственном совпадали именительный/винительный/звательный, родительный/местный и дательный/творительный, то есть в двойственном числе было всего три словоформы.

Существительное 
Старославянский язык в полной мере сохранил праславянское склонение, различая 6 типов с подтипами. Однако продуктивными в нём оставались только типы склонения на *-ā-,*-ŏ-,*-ĭ-. Остальные начали активно разрушаться и смешиваться с продуктивными типами.

Склонение существительных с основой на *-ā-,-iā- 
Подавляющее большинство основ на *-ā-,-iā- составляют существительные женского рода. Присутствует также небольшое количество слов мужского рода, все — одушевлённые. Кроме того, к этому типу склонения относились слова женского рода, оканчивавшиеся на -ыни, и слова мужского и женского родов на -ии. Различий в склонении между словами женского и мужского родов нет. Склонение на *-ā-,-iā- органично продолжает соответствующий индоевропейский тип на *-ā-, включив в себя ещё и древний тип на -ī-, который оставил след в виде именительного падежа слов типа богини, рабыни и т. д.

Склонение существительных с основой на *-ŏ-,-iŏ- 

По типу на *-ŏ-,-iŏ- склонялись слова мужского рода, оканчивавшиеся в именительном падеже на -ъ, -ь, -и, а также слова среднего рода на -о, -е. Большинство слов мужского и среднего родов в старославянском языке относится к этому типу склонения.

Склонение существительных с основой на *-ŭ-,*-ĭ-,*-ū-. 
Регулярно по типу на *-ŭ- склонялось всего шесть существительных мужского рода: сꙑнъ, волъ, врьхъ, мєдъ, полъ, лєдъ. Падежные окончания *ŭ-склонения могли встречаться ещё у некоторых существительных (например, домъ, гласъ, даръ, родъ, садъ, ꙗдъ).

Склонение основ на согласные

Разносклоняемые существительные (гетероклитики) 
Разносклоняемыми были слова мужского рода с суффиксами -ин-, -ар҄-, -тєл҄-.
В единственном и двойственном числе они склонялись как имена с основой на *-ŏ-,*-iŏ-; во множественном числе склонялись как имена с основой на согласный. Также были гетероклитики среднего рода: око, лицє, оухо. В единственном и множественном числе они склоняются по образцу основы на согласный *-ĕs-, в двойственном — по образцу склонения имени с основой на *-ĭ-.

Местоимение

Склонение личных местоимений

Склонение указательных местоимений 

Склонение указательных местоимений отличается от склонения существительных оригинальными падежными флексиями в нескольких падежах. Кроме того, в самой местоименной основе присутствует чередование о/ѣ, истоки которого лежат в праславянской эпохе. Указательные местоимения изменялись по шести падежам, трём числам и трём родам.

По твёрдой разновидности склонялись слова овъ, ово, ова; онъ, оно, она; тъ, то, та; ꙗкъ, ꙗко, ꙗка; инъ, ино, ина, а также некоторые другие.
По мягкой сь, сѥ, сꙗ; и, ѥ, ꙗ; чии, чиѥ, чиꙗ; мои, моѥ, моꙗ; твои, твоѥ, моꙗ; свои, своѥ, своꙗ; нашь, нашє, наша; вашь, вашє, ваша, а также некоторые другие.

Склонение вопросительных местоимений, не различающих род и число

Литература 
 Бондалетов В. Д. Самсонов Н. Г., Самсонова Л. Н. Старославянский язык. — М., 2008.
 Горшков А. И. Старославянский язык. — М. 2002.
 Ёлкина Н. М. Старославянский язык. — М., 1960.
 Ходова К. И. Система падежей старославянского языка. — М.: АН СССР, 1963.
 Мейе А. Общеславянский язык. — М., 1951.
 Соболева Л.И. Старославянский язык в таблицах. — Минск, 2006.
 Изотов А. И. Старославянский и церковнославянский языки. — М. : ИОСО РАО, 2001. — 240 с. — ISBN 5-7552-0045-9.

Старославянский язык
Словоизменение
Имя существительное по языкам
Падеж по языкам